Виталий Юдин: Юдин, Виталий Валерьевич (род. 1974) — советский и российский футболист, играл на позиции полузащитника и нападающего.
 Юдин, Виталий Леонтьевич (род. 1946) — советский архитектор.